

Pessoas 
Joan Crawford - atriz estadunidense.
Cindy Crawford - supermodelo, celebridade e atriz estadunidense.
William Harris Crawford - político estadunidense.
Crawford Long - médico e farmacêutico estadunidense.
Chace Crawford - ator estadunidense.
Broderick Crawford - ator estadunidense.
Pat Crawford Brown - atriz estadunidense.
Adair Crawford - químico irlandês.
William Crawford Williamson - naturalista britânico .
Carole Joan Crawford - modelo
Filipe Crawford - ator português. 
Marta Crawford - sexóloga portuguesa.

Topônimos 
Crawford (Texas)
Mount Crawford - cidade no estado da Virgínia.
Crawford (Geórgia)
Crawford (Mississippi)
Crawford (Nebraska)

Ver também
Condado de Crawford

Outros 
7327 Crawford - asteróide
Estádio Hasely Crawford
Torresitrachia crawfordi

Desambiguação